Crassicorophium är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Crassicorophium i familjen Corophiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Crassicorophium